Boqueirão (acidente geográfico)

Municípios no Brasil
Boqueirão, na Paraíba
Boqueirão do Leão, no Rio Grande do Sul
Boqueirão do Piauí, no Piauí

Bairros e outras subdivisões no Brasil
Boqueirão (Praia Grande), em São Paulo
Boqueirão (São Pedro da Aldeia), no Rio de Janeiro
Boqueirão (distrito de Jardim), em Mato Grosso do Sul
Boqueirão (Santos), em São Paulo
Boqueirão de Regino, povoado na Bahia
Boqueirão do Rio Salgado, chapada no Ceará

Instituções
 Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, fundada 1897 na cidade do Rio de Janeiro.

Ver também

Desambiguações de topônimos